Fajsz je lahko:

 ime madžarskega velikega kneza Fajsza
 vas Fajsz